Lilla Öjasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Öjasjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,  (16,3 ha)
Lilla Öjasjön, Småland, sjö i Högsby kommun,  (7,11 ha)
Lilla Öjasjön, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun,

Se även
Öjasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn